Costeremus är ett släkte av kvalster. Costeremus ingår i familjen Hungarobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Costeremus